Съветска Русия е термин, който се използва в историографията за обозначение на Русия, управлявана от Комунистическата партия (ВКП (б), КПСС), и може да се отнася за:
 Съветска Русия (от 1918 г. официално Руска  социалистическа федеративна съветска република, РСФСР) до преобразуването ѝ в Съветски съюз, 1917 – 1922 г.;
 Руска съветска федеративна социалистическа република в състава на СССР, 1922 – 1991 г.;
 целия Съветски съюз, 1922 - 1991 г., следвайки разбирането за Съветския съюз като наследник на Руската империя.